Кіріцешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Сусень.
 Кіріцешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Уда.
 Кіріцешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Ведя.
 Кіріцешть () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Ізвоареле.